Фили́пп Жаруски́, (в ряде источников — Ярусский; ; род. 13 февраля 1978, Мезон-Лаффит, деп. Ивелин) — французский певец, контратенор. Специализируется в репертуаре эпохи барокко.

Биография 
Согласно семейной легенде, фамилия Jaroussky появилась, когда прадед певца, еврейского происхождения, эмигрировал из революционной России и при пересечении границы назвался: «Я — русский».

Окончил отделение старинной музыки Парижской консерватории. В 2003 году исполнил одну из главных ролей в постановке и записи оперы Георга Фридриха Генделя «Агриппина». Наряду с Генделем, в своём творчестве уделяет много внимания Антонио Вивальди. Исполняет музыку разных «забытых» композиторов: Антонио Кальдары, Иоганна Христиана Баха, Николы Порпоры. Одновременно ряд выступлений и записей Жаруски выходят за пределы барочной и вообще академической музыки: так, в 2016 году он принял участие в концерте-трибьюте в память о Дэвиде Боуи, в рамках Променадных концертов Би-Би-Си, исполнив песню  в оригинальной и смелой манере, достойной самого Боуи, а в 2021 году выпустил альбом À sa guitare () совместно с гитаристом Тибо Гарсиа, в состав которого наряду с оперными ариями вошли, в частности, песня «Сентябрь» певицы Барбара и знаменитый хит Луиса Бонфа «Утро карнавала» из фильма «Чёрный Орфей» (1959).

Жаруски много сотрудничал с камерным Ансамблем Матеус Жана Кристофа Спинози, а также с ансамблем L’Arpeggiata Кристины Плюхар.

Жаруски — открытый гей. Отвечая на вопрос по этому поводу, певец заметил, что его гомосексуальность заметно облегчает ему исполнение любовных дуэтов, — единственная сложность состоит в том, чтобы при этом не рассмеяться.

Оценки 
По случаю московских гастролей певца в апреле 2006 года российский обозреватель отмечал:
Этот певец только набирает обороты в смысле карьеры, скрипач по образованию, к вокалу он пришёл неожиданно для всех и самого себя. Пришёл, спел и победил. Филипп Жаруски поёт чудесно. Приятным довеском к музыкальному таланту являются его внешность журнального красавца и фантастическое обаяние, которое все несколько лет карьеры певца принято называть дьявольским.

Высокую оценку мастерству Жаруски даёт и российский композитор Леонид Десятников.

Признание 
Жаруски четырежды был удостоен премии «Виктуар де ля мюзик», в 2004 году как лучший вокалист — открытие года, в 2007 и 2010 годах как лучший вокалист года, а в 2020 году в самой почётной номинации Victoires d’honneur (разделив награду с Анной Нетребко). Трижды, в 2008, 2012 и 2016 годах, становился лауреатом германской премии Echo Klassik. Кавалер (2009), затем офицер (2019) Ордена Искусств и литературы. Астероид (332183) Jaroussky был назван в его честь в 2008 году.

Примечания

Ссылки 
 Philippe Jaroussky International Forum
 Страница на сайте продюсерского центра «Concerts parisiens»

Контратеноры
Академические музыканты Франции
Исполнители старинной музыки
Выпускники Парижской консерватории
Лауреаты премии журнала Gramophone